Revolver – album The Beatles
 Revolver – film
 Revolver – magazyn muzyczny
 Revolver – gitara elektryczna Silvertone
 Revolver – drugi singel Madonny z płyty Celebration

Zobacz też:
 Rewolwer – broń palna